Финале Мађарског купа 2010. је било 14. издање Суперкупа, који је годишња утакмица између шампиона НБ I и освајача Купа Мађарске. Сусрет је одигран 7. јула 2010. између екипа Фехервара и Дебрецина.

Како се наводи у саопштењу, Суперкуп 2010. не би био одржан, пошто је Дебрецин ВШК победио у обе серије, али је меч морао да се одржи због уговора Мађарског фудбалског савеза са Спорт ТВ. Тако је противник шампиона и победника купа ДВШК био освајач другог места у шампионату Видеотон.

Трофеј је освојио тим из Дебрецина, чиме је постао победник четрнаестог издања Суперкупа Мађарске. ДВШК је пети пут у својој историји освојио Суперкуп.

Утакмица

Детаљи

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт Мађарског фудбалског савеза
 Утакмица на рсссф
 Подаци о утакмици на magyarfutball.hu 
 Подаци о утакмици на dvsc.hu 
 Подаци о утакмици на  vidi.hu
 Подаци о утакмици на nemzetisport.hu

2010
Фудбал у 2010.
ФК Фехервар
ФК Дебрецин